Detta är en lista över sjöar i Olofströms kommun baserad på sjöns utloppskoordinat. Om någon sjö saknas, kontrollera grannkommunens lista eller kategorin Insjöar i Olofströms kommun.

Lista

Olofströms kommun
 Lista